Момкова махала е жилищен квартал в северозападната част на София. На север граничи със Северния парк, на изток с ж.к. Свобода, а на юг и запад, с ж.к. Надежда.

Момкова махала е старото име на ж.к. „Надежда 4“.

Квартали и жилищни комплекси на София
Район Надежда